InfoCentral (PIM = Personal Information Manager) – program do zarządzania informacją osobistą.

Opracowany w 1993 roku w firmie WordPerfect Corporation. Program wyróżnia się nowatorską ideą łączenia ze sobą dowolnych obiektów i tworzenia z nich zintegrowanych drzew wiedzy (tzw. iBazy, ang. iBases). Te dwa elementy - obiekty i połączenia (relacje) - są kluczowymi pojęciami, stosowanymi w programie. Zarówno obiekty, jak i połączenia, można swobodnie definiować zależnie od własnych potrzeb, budując dla nich specjalne formatki.

Powstające w ten sposób bazy danych są sukcesywnie uzupełniane nowymi, o najróżniejszym charakterze, obiektami i połączeniami, i tworzą stopniowo siatkę informacji, którą można przeglądać i która jest zaopatrzona w proste mechanizmy wyszukiwania danych. Do obiektów można również dołączać komentarze, a nawet istniejące na dysku pliki, skojarzone z odpowiednimi aplikacjami. Przy budowie baz danych można się również posługiwać informacjami importowanymi z innych programów. Komentatorzy podkreślają, że tego rodzaju podejście jest wygodne dla osób, które posługują się na co dzień zróżnicowaną i swobodnie kształtowaną informacją (lekarza, prawnika, naukowca, studenta, inżyniera, menedżera, dziennikarza i wielu innych profesji).

Do wad programu można zaliczyć uzależnienie go od ówczesnej wersji przeglądarki internetowej Netscape, co utrudniało współpracę InfoCentrala z innymi przeglądarkami.

Po przejęciu WP Corp. przez firmę Novell 1994 program był dalej rozwijany, natomiast po przejęciu narzędzi biurowych pochodzących z WP Corp. przez firmę Corel, (1996), rozwój programu został zatrzymany w 1997 roku, zaś w jego miejsce pojawił się znacznie uproszczony CorelCENTRAL. Rozwój tej ostatniej aplikacji, krytykowanej przez wielu specjalistów, został ostatecznie wstrzymany, natomiast InfoCentral do dzisiaj jest dostępny jako darmowy program i mimo wielu lat przerwy w dalszym ciągu może funkcjonować w środowisku Windows 9.x, a nawet Windows XP (wersja poprawiona przez M. Koenecke), aczkolwiek odczuwa się brak dostatecznego wsparcia dla współczesnych technik internetowych.

W Internecie spotyka się postulaty nadania programowi statusu open source i oddania go społeczności wolnego oprogramowania, ale na razie postulat ten nie spotkał się z reakcją Corela. Idea łączenia danych leżąca u podstaw konstrukcji programu (opatentowana technika iConnect) jest jednak w pełni aktualna, zwłaszcza w świecie powszechnie stosowanego hipertekstu, i wymaga jedynie zmodernizowanej implementacji.

Linki zewnętrzne 
 Witryna Michaela Koenecke

Oprogramowanie do zarządzania informacją osobistą